Международная модель ООН в Эмиратах () — ежегодная студенческая конференция, которая проходит в феврале в Дубае и является крупнейшим студенческим форумом подобного формата на побережье Персидского залива. В 2014 году Модель ООН в Дубае проводится в пятый, юбилейный, раз и будет проходить с 1 по 4 февраля 2014 года.

История 

Эмиратская модель ООН — первая Модель ООН на Аравийском полуострове, впервые проведенная в 2010 году. EMIMUN организуется Международной академией Востока и Секретариатом Модели — командой студентов из разных уголков мира, основу которой составляют студенты Московского государственного института международных отношений (МГИМО).
С каждым годом популярность данного форума растет. В предыдущие годы уникальный масштаб и формат мероприятия привлек множество участников из более чем 35 стран: России, США, Канады, Великобритании, Германии, Египта, Кении, Индонезии и других. Однако EMIMUN обратила на себя внимание не только интернационального студенческого сообщества, но и многих международных и местных средств массовой информации, среди которых Emirates News Agency, Gulf News, Khaleej Times, Der Standard, Business Emirates и арабская редакция телеканала Russia Today.

Цели 
Формат Модели ООН — это уникальный способ погрузиться в сферу международных отношений, политики и прав человека. Целью такого форума является проведение образовательной конференции в виде ролевой игры, где каждый из участников выполняет свою роль: делегата, председателя или члена Секретариата. Участники выступают в роли официальных представителей стран-членов ООН: они обязаны отстаивать не свою личную точку зрения, а официальную позицию выбранной страны, с этой целью они проводят исследование общедоступных материалов (новостные агентства, сайт ООН и сайты государственных органов) по обсуждаемой повестке дня, чтобы сформулировать мнение представляемого государства и донести его до остальных делегатов. Окончательным итогом работы делегатов является резолюция по повестке, содержащая в себе результаты переговоров между различными сторонами.

Повестка

Ссылки 
 emimun.org

Конференции